Агиль Мамедов:
 Мамедов, Агиль Гейдар оглы (род. 1989) — азербайджанский футболист, вратарь.
 Мамедов, Агиль Садиг оглы (род. 1960) — депутат Национального собрания Азербайджана VI созыва.
 Мамедов, Агиль Самед оглы (1969—1992) — Национальный герой Азербайджана.
 Мамедов, Агиль (род. 1972) — азербайджанский футболист.